Полтинино — название нескольких населённых пунктов:

 Полтинино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Полтинино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

См. также 
 Полтинин